77th Street (straat) - straat in New York
 77th Street (Lexington Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat
 77th Street (Fourth Avenue Line) - metrostation in New York aan bovenstaande straat